Dieser Artikel dient zur Darstellung von Statistiken über den Europapokal von AS Rom, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An geeigneter Stelle wird dort auf diese Datensammlung hingewiesen.

Erfolge 
 Messepokal: Sieger 1960/61
 UEFA Europa Conference League: Sieger 2021/22
 Europapokal der Landesmeister: Finalist 1983/84
 UEFA-Pokal: Finalist 1990/91

Europapokalbilanz 
 UEFA Champions League:  13 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 6 Teilnahmen
 Messestädte-Pokal: 7 Teilnahmen
 UEFA-Pokal / Europa League: 18 Teilnahmen
 Europa Conference League: 1 Teilnahme

Stand: 16. März 2023

Finale Messepokal 1960/61

Hinspiel

Rückspiel

Finale Europapokal der Landesmeister 1983/84

Finale UEFA-Pokal 1990/91

Hinspiel

Rückspiel 

Rom
Europapokal
Rom, AS